Bolesław Mościcki (1877–1918) – pułkownik Wojska Polskiego
 Bolesław Mościcki (1899–1976) – major Wojska Polskiego